Суперкубок Австрії з футболу 2001 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 липня 2001 року між чемпіоном Австрії клубом Тіроль та володарем кубка Австрії клубом Кернтен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  
 Матч на transfermarkt  

2001
Австрія
2001 в австрійському спорті